Astronàutica: una sonda d'exploració del planeta Mart; vegeu Mars Global Surveyor.
 Informàtica: un editor de jocs d'ordinador, filial de l'empresa Microsoft; vegeu Microsoft Game Studios.
 Informàtica: una sèrie de videojocs; vegeu Metal Gear i Metal Gear Solid.